Opalenica – miasto w województwie wielkopolskim
 Opalenica – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim
 Opalenica – dawna gromada
 Opalenica – stacja kolejowa w Opalenicy, w powiecie nowotomyskim, w województwie wielkopolskim
 Opalenica – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Opalenica – wieś w województwie kujawsko-pomorskim

 Zobacz też
 Opálenica, Opalenica Cukrownia, Opalenica Kolonia, Opalenica Wiatraki, Opalenica Wąskotorowa, Promień Opalenica, Batalion ON „Opalenica”